Річка
 Золочівка — річка у Львівській області.

Села
 Золочівка — Львівська область, Золочівський район
 Золочівка — Рівненська область, Дубенський район
 Золочівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район